

Roumanie
 Vad, village situé dans le județ de Brașov, Transylvanie. 
 Vad,  commune de Transylvanie, dans le județ de Cluj.

Russie
 Vad,  rivière de l'oblast de Penza, la Mordovie et l'oblast de Riazan.

Suède
 Vad, une localité de la commune de Smedjebacken en Suède.